L'équipe de Grèce de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2005 qui se tient en Allemagne du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Euro 2004, le championnat d'Europe de Football.

Résultats

Phase de groupe 

|}

Brésil - Grèce

Grèce - Japon

Mexique - Grèce

Effectif 

Sélectionneur :  Otto Rehhagel

Références

Navigation

Liens internes 
 Coupe des confédérations
 Coupe des confédérations 2005

Coupe des confédérations 2005
Grèce